Abromtschyk ist der Familienname folgender Personen:

 Aljaksej Abromtschyk (* 1991),  weißrussischer Biathlet
 Mikola Abramtschyk (1903–1970), weißrussischer politischer Aktivist